Ала́й — река в России, протекает в Балтайском районе Саратовской области. Устье реки находится в 98 км по правому берегу реки Терешки. Длина реки составляет 87 км. Площадь водосборного бассейна — 1670 км².

Притоки 
Основные притоки:
 В 25 км от устья, по правому берегу реки впадает река Горячка.
 В 31 км от устья, по левому берегу реки впадает река Донгуз.
 В 40 км от устья, по правому берегу реки впадает река Барнуковка.
 В 59 км от устья, по левому берегу реки впадает река Кочелай.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Нижневолжскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Терешка от истока и до устья, речной подбассейн реки — подбассейн отсутствует. Речной бассейн реки — Волга от верховий Куйбышевского вдхр. до впадения в Каспий.

Код объекта в государственном водном реестре — 11010001912112100010516.

Примечания 

Притоки Терешки
Реки Балтайского района